Výraz Malvazinky má více významů:

 Malvazinky (čtvrť), vilová oblast v Praze-Smíchově, původně vinice, kterou založil roku 1628 malostranský měšťan Tomáš Malvazy
 Hřbitov Malvazinky v Praze-Smíchově
 Malvazinky (album) – debutové album kapely Pláče kočka (2006), vztahující se ke hřbitovu Malvazinky
 Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze-Smíchově, původně roku 1923 „Středostavovské sanatorium pro nejširší a nejpotřebnější veřejnost za podpory I. pražské nemocenské pokladny obchodních zřízenců a úředníků“, později Sanopz (Sanatorium poštovních zaměstnanců), dnes soukromé zařízení Mediterra s. r. o.
 Malvazinka (usedlost) – původně viniční usedlost, dnes administrativní budova rehabilitační kliniky Malvazinky čp. 177
 Malvazinka – odrůda slivoně